Wimbledon 2012 - turniej legend seniorów – zawody deblowe legend seniorów, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 3 a 8 lipca na londyńskich kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Grupa A

Grupa B

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2012
Wimbledon – turniej legend mężczyzn